Pier Calzolari ist der Name folgender Personen:

* Pier Paolo Calzolari (* 1943), italienischer Konzeptkünstler und Maler
 Pier Ugo Calzolari (1938–2012), italienischer Ingenieur und Hochschullehrer